Luhanske (ukrainisch ; russische Entsprechung Luganskoje/Луганское) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Luhanske; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Luhanske (Dschankoj); Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj
 Luhanske (Marjinka); Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Marjinka
 Luhanske (Polohy); Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy

Die Stadt Luhansk trug bis 1933 ebenfalls diesen Namen.